Strommer ist der Familienname von:

 Gyula Strommer (1920–1995), ungarischer Astronom, Mathematiker und Hochschullehrer
 Josef Strommer (1903–1964), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Ludwig Strommer (1857–1916), österreichisch-ungarischer Historiker und Politiker, siehe Lajos Thallóczy
 Rudolf Strommer (* 1958), österreichischer Maschinenbauer und Politiker (ÖVP)